Sezon (1948/1949) był 46. sezonem Nemzeti Bajnokság I - najwyższej klasy rozgrywkowej na Węgrzech w piłce nożnej. Liga liczyła 16 drużyn. 4 najsłabsze zespoły spadły do drugiej ligi. Tytułu nie obroniła drużyna Csepel SC. Nowym mistrzem Węgier został zespół Ferencvárosi TC. Tytuł króla strzelców zdobył Ferenc Deák, który w barwach klubu Ferencvárosi TC strzelił 59 goli.

Tabela końcowa

Linki zewnętrzne 
 Węgry - tabela końcowa (RSSSF)

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich na Węgrzech
1948 w piłce nożnej
1949 w piłce nożnej